Sanguinaria mayor puede referirse a:
El nombre común de la planta Eryngium campestre.
El nombre común de la planta Polygonum aviculare.